Mazeppa (ópera)
 Mazeppa (Liszt)
 Mazeppa (Minnesota)

Desambiguação